Berkeley ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Berkeley (Florida)
 Berkeley (Illinois)
 Berkeley (Kalifornien)
 Berkeley (Missouri)
 Berkeley (Rhode Island)
 Berkeley (Albemarle County, Virginia)
 Berkeley (Charles City County, Virginia)
 Berkeley (West Virginia)
 Berkeley Heights (New Jersey)
 Berkeley Lake (Georgia)
 Berkeley Place (West Virginia)
 Berkeley Plantation (Virginia)
 Berkeley Shores (New Jersey)
 Berkeley Springs (West Virginia)
 Berkeley Township (New Jersey)

im Vereinigten Königreich:
 Berkeley (Gloucestershire), England

Sonstiges:
 Baron Berkeley, englischer Adelstitel
 (716) Berkeley, Asteroid des Hauptgürtels
 University of California, Berkeley, Universität in Kalifornien
 Berkeley Software Distribution, besser bekannt als BSD
 Berkeley DB, Datenbankbibliothek
 Berkeley (Automarke), ehemalige britische Automarke (1913)
 Berkeley Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1956–1961)
 Berkeley Developments, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1991–2002)
 Berkeley Softworks, ehemaliger amerikanischer Software-Hersteller (GEOS) (1985–2003)
 Berkeley, Markenname des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Neustadt Automobile & Supply Company

Personen:
 Anthony Berkeley (1893–1971), britischer Journalist und Krimischriftsteller
 Ballard Berkeley (1904–1988), britischer Film- und Theaterschauspieler
 Busby Berkeley (1895–1976), US-amerikanischer Filmregisseur und Choreograph
 Charles Berkeley (* 1976), US-amerikanischer Bobsportler
 Cyril Berkeley (1878–1973), kanadischer Chemiker
 Edith Berkeley (1875–1963), kanadische Biologin
 Edmund Berkeley (1909–1988), US-amerikanischer Informatiker
 Elizabeth Berkeley († 1422), englische Magnatin
 George Berkeley, 1. Earl of Berkeley († 1698), englischer Peer, Politiker und Kaufmann
 George Berkeley (1685–1753), irischer Philosoph
 Grantley Berkeley (1800–1881), britischer Politiker
 James Berkeley (um 1275–1327), englischer Geistlicher
 James Berkeley, 1. Baron Berkeley († 1463), englischer Adeliger und Politiker
 John Berkeley, 1. Baron Berkeley of Stratton (1602–1678), englischer royalistischer Militärführer im Englischen Bürgerkrieg
 Klaas Berkeley (* 1929), australischer Segler
 Lennox Berkeley (1903–1989), britischer Komponist
 Mary Berkeley (* 1965), britische Weitspringerin
 Mary Foley-Berkeley, 17. Baroness Berkeley (1905–1992), britische Politikerin und Peeress
 Matthew Berkeley (* 1987), englischer Fußballspieler
 Maurice de Berkeley, 2. Baron Berkeley (1271–1326), englischer Adliger
 Michael Berkeley, Baron Berkeley of Knighton (* 1948), britischer Komponist
 Miles Joseph Berkeley (1803–1889), britischer Geistlicher und Botaniker
 Noel Berkeley (* 1964), irischer Langstreckenläufer
 Thomas de Berkeley, 1. Baron Berkeley (1245–1321), englischer Adliger
 Thomas de Berkeley, 3. Baron Berkeley († 1361), englischer Adliger 
 Tom Berkeley, irischer Filmschauspieler, Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmschaffender
 Tony Berkeley (* 1939; eigentlich Anthony Gueterbock, 18. Baron Berkeley), britischer Oberhausabgeordneter

 Xander Berkeley (* 1955), US-amerikanischer Schauspieler

im NRHP gelistete Objekte:
 Berkeley Apartments, in Buffalo, New York, ID-Nr. 87001852
 Berkeley Day Nursery, in Berkeley, Kalifornien, ID-Nr. 77000281
 Berkeley High School Campus Historic District, in Berkeley, Kalifornien, ID-Nr. 07001350
 Berkeley Hillside Club, in Berkeley, Kalifornien, ID-Nr. 04000332
 Berkeley Historic Civic Center District, in Berkeley, Kalifornien, ID-Nr. 98000963
 Berkeley Lake Park, in Denver, Connecticut, ID-Nr. 86002255
 Berkeley Mill Village, in Cumberland (Berkeley), Rhode Island, ID-Nr. 72000036
 Berkeley Park Historic District, in Atlanta, Georgia, ID-Nr. 03000536
 Berkeley Park Subdivision Historic District, in Syracuse, New York, ID-Nr. 02000055
 Berkeley Public Library, in Berkeley, Kalifornien, ID-Nr. 82002156
 Berkeley School, in Denver, Connecticut, ID-Nr. 96001237
 Berkeley Springs State Park, in Berkeley Springs, West Virginia, ID-Nr. 76001943
 Berkeley Springs Train Depot, in Berkeley Springs, West Virginia, ID-Nr. 00001313
 Berkeley Street Historic District, in Cambridge, Massachusetts, ID-Nr. 82001920
 Berkeley Women's City Club, in Berkeley, Kalifornien, ID-Nr. 77000282

Siehe auch:
 Berkeley County
 Berkeley Hills
 Berkley
 Berkeley-Algorithmus